Stroh steht für:

 Stroh, einen Sammelbegriff für ausgedroschene und anschließend getrocknete Halme und Stängel
 Faserpflanzenstroh, vor allem Hanfstroh
 Leguminosenstroh
 Maisstroh
 Ölsaatenstroh
 Rapsstroh
 Handelsmaß (Stroh) als ein Stückmaß
 Stroh (Einheit) als Zählmaß
 Stroh (Indiana), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Indiana
 eine österreichische Spirituose, die von der Stroh Austria hergestellt wird
 Stroh Bus-Verkehrs GmbH, ein Busunternehmen
 Spitzname von Walter Strohmeier (1930–2018), Schweizer Handballspieler

Familienname:
 Armin Stroh (1912–2002), deutscher Archäologe
 Bernhard Stroh (1822–1882), deutscher Brauer und Gründer der Lion’s Head Brewery, welche später als Stroh Brewery Company bekannt wurde
 Bernhard Stroh Jr. (1854–1916), deutsch-amerikanischer Brauer und Präsident der Stroh Brewery Company
 Dietlinde Stroh (* 1966), deutsche TV-Produzentin
 Dominik Stroh-Engel (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Els Daniel-Stroh (Geburtsname Luise Elise Stroh; 1895–1990), deutsche Autorin und Künstlerin
 Friedrich Stroh (1898–1969), deutscher Germanist
 Friedrich Stroh (Politiker) (1848–1929), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Gustav Stroh (1846–1904), deutscher Architekt
 Heidi Stroh (* 1941), deutsche Schauspielerin
 Heinrich Stroh (1854–1944), deutscher Architekt

 Helga Stroh (* 1938), deutsche Florettfechterin
 Johann Stroh (1915–1995), österreichischer Politiker
 Johannes Matthias Augustus Stroh (1828–1914), Erfinder der Strohgeige
 Josef Stroh (1913–1991), österreichischer Fußballspieler
 Kaycee Stroh (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin
 Wilfried Stroh (* 1939), deutscher Altphilologe
 Wilhelm Stroh (1837–1905), Landwirt, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wolfgang Martin Stroh (* 1941), deutscher Musikwissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Stroh Brewery Company, ehemalige US-amerikanische Brauerei in Detroit